Can Bou pot referir-se a:
 Can Bou, entitat de població del municipi d'Orpí, a la comarca de l'Anoia
 Can Bou, bé cultural d'interès local del municipi del Papiol, a la comarca del Baix Llobregat
 Can Bou, casa del municipi d'Ullastret, a la comarca del Baix Empordà
 Can Bou o Ca l'Arcís, masia de Piera, a l'Anoia.
 Can Bou, urbanització de Piera al costat de la masia de Can Bou.